Дмитре́нко — поширене українське козацьке прізвище дніпровських (запорозьких) козаків, що походить від імені Дмитро. У перекладі з рунічної козацької (нині української) мови дворунне слово, що означає — син (Козака) Дмитра. Варіант для жінок — Дмитрівна (дочка Козака Дмитра). Найпоширеніше на Полтавщині, у давніх козацьких хуторах по Дніпру, Ворсклі та їх притоках. Найвідоміші Дмитренки — сини Дмитра Вишневого (Байди-Вишневецького) з Дмитренківських хуторів під Полтавою.

Відомі носії 

 Дмитренко Анатолій Федорович (1933) — мистецтвознавець.
 Дмитренко Андрій Олегович (1993—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитренко Артур Тарасович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Дмитренко Віктор Іванович (1951—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дмитренко Віктор Миколайович (1991) — російський і казахстанський футболіст.
 Дмитренко Віталій Володимирович (1972—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Дмитренко Владислав Миколайович (* 2000) — український футболіст.
 Дмитренко В'ячеслав Олександрович — прапорщик МВС України, учасник російсько-української війни.
 Дмитренко Галина Кононівна (* 1955) — автор серії посібників з української мови (для учнів з 5-го по 11-й класи).
 Дмитренко Ганна (* 1999) — золота медалістка з блискавичних шашок серед юніорів.
 Дмитренко Дмитро (XIX ст.) — український актор, драматург.
 Дмитренко Дмитро (фігурист) (1973) — український фігурист.
 Дмитренко Жанна Віталіївна (* 1951) — українська письменниця.
 Дмитренко Зінаїда Володимирівна — помічник ректора державного університету «Житомирська політехніка», кавалер ордена Княгині Ольги ІІІ ступеня.
 Дмитренко Ігор Михайлович (1928—2009) — український науковець-фізик.
 Дмитренко Леонід Юрійович, псевдонім: Олекса Негребецький (1955) — режисер дубляжу, редактор, український перекладач.
 Дмитренко Марія (1918—1948) — українська письменниця, вояк УПА.
 Дмитренко Микола Андрійович (* 1927) — український перекладач.
 Дмитренко Микола Костянтинович (* 1956) — український фольклорист, письменник.
 Дмитренко Михайло (1908—1997) — український художник, іконописець.
 Дмитренко Олег Володимирович (1989) — український футболіст.
 Дмитренко Олег Миколайович (1973) — український політик.
 Дмитренко Олександр Станіславович — тракторист, комбайнер, кавалер ордена «За заслуги».
 Дмитренко Олександр Юрійович (1996—2022) — старший лейтенант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дмитренко Олексій Максимович (1940—2009) — український письменник, публіцист, лауреат Шевченківської премії (1987).
 Дмитренко Павло Петрович (1970—2014) — старший солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Дмитренко Руслан Григорович (* 1986) — український спортсмен-легкоатлет, спеціалізується в спортивній ходьбі на 20 кілометрів.
 Дмитренко Сергій Федорович (* 1953) — історик російської літератури і культури, прозаїк.
 Дмитренко Христина Романівна (* 1999) — українська біатлоністка.
 Дмитренко Юрій Мелентійович (1958—1918) — український архітектор.
 Дмитренко Юрій Михайлович (* 1951) — український письменник.
 Дмитренко Юрій Олегович — учасник антитерористичної операції, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня

Див. також 
 Димитренко Олександр (* 1970) — німецький боксер-професіонал українського походження, який виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон світу з боксу серед юніорів 2000 року.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -енко